Michel Autrand (1934-2022), historien français de la littérature.
 Françoise Autrand (1932-), historienne française.
 Charles Autrand (1918-1976), écrivain et poète français. 
 Jean Autrand (1878-1941), pasteur et un homme politique français.
 Auguste Autrand (1858-1949), avocat français.